Die Malaysia Open Super Series 2011 fand vom 18. bis 23. Januar 2011 in Kuala Lumpur statt. Es war die 56. Auflage der Malaysia Open und das erste Turnier der BWF Super Series 2011. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Stadium Putra

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=ED021760-5707-402C-93BD-B9A416AA8734
 http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=10469&calendarid=103

BWF Super Series 2011
2011